

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Fischera“ beginnt.

Fischera 



 Fischera, Adolf (1888–1938), österreichischer Fußball-Nationalspieler

Fischerau 
 Fischerauer, Bernd (1943–2017), österreichischer Regisseur, Schauspieler, Drehbuch- und Romanautor
 Fischerauer, Florian (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Fischerauer, Gerhard (* 1963), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Fischerauer, Herbert (* 1966), österreichischer Sänger, Schauspieler und Kulturmanager